Первая лига 2018/2019 () — 56-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 10 августа 2018 года и закончился 19 мая 2019 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
Первая лига Турции 2018/19 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2018/19 на сайте mackolik.com 

2018/2019
Спорт в Турции в 2018 году
Спорт в Турции в 2019 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018/2019